Zaspokojenie seksualne – spełnienie potrzeb seksualnych. Towarzyszy mu uczucie błogostanu, odprężenia fizycznego i psychicznego. Zaspokojenie takie zazwyczaj ma miejsce po stosunku płciowym, akcie masturbacji lub innej formie zachowania seksualnego, chociaż nie wszystkie osoby łatwo osiągają ten stan (przyczyną mogą być zaburzenia psychiatryczne i seksuologiczne).Podobny stan, jednak bez uprzedniej aktywności seksualnej, wywołują anafrodyzjaki.

Niektóre konsekwencje zaspokojenia seksualnego:

 ubytek kalorii związany z wysiłkiem fizycznym;
 wydzielenie endorfin: przyjemność, łagodzi cierpienia;
 wydzielenie oksytocyny: m.in. uspokaja (Agren 2002), rozładowuje stres (Legros 2003); sam orgazm nie podnosi jednak poziomu oksytocyny na długo (typowy pik 5 min.);
 wydzielanie prolaktyny (występuje jeszcze do 2 tyg. po orgazmie), która obniża poziom dopaminy (efekt rozluźnienia). Dopamina odpowiada za ogólne napięcie woli, często kojarzone z napięciem seksualnym, ale także za wyższe czynności myślowe. U kobiet inną przyczyną zwiększonego wydzielania prolaktyny są estrogeny.

Zobacz też 
 orgazm
 napięcie seksualne
 odprężenie seksualne

Seksualność człowieka